Yunlong kan syfta på följande platser i Kina:

Yunlong, Dali, ett härad i Yunnan-provinsen;:
Yunlong, Xuzhou, ett stadsdistrikt i Xuzhou i Jiangsu-provinsen.
 Yunlong (socken i Kina)
 Yunlong (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng, lat 19,88, long 110,47)
 Yunlong (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,52, long 107,64)
 Yunlong (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,77, long 121,59)
 Yunlong (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 26,17, long 118,83)

WP:Projekt Kina